Шепенупет I (д/н — бл. 714 до н. е.) — давньоєгипетський діяч, Дружина бога Амона у 754—714 роках до н. е.
 Нітокріс I, Шепенупет III — давньоєгипетський діяч, Дружина бога Амона у 650—585 роках до н. е.
 Шепенупет II (д/н — бл. 650 до н. е.) — давньоєгипетський діяч, Дружина бога Амона у 700—650 роках до н. е.